Die Japan Football League 2016 war die 18. Spielzeit der Japan Football League insgesamt und die dritte als vierthöchste Spielklasse im japanischen Fußball. An ihr nahmen sechzehn Vereine teil. Die Saison begann am 6. März 2016 mit den ersten Spielen der ersten Halbserie. Nach dem Ende der zweiten Halbserie am 13. November 2016 trafen die beiden Halbserien-Sieger Ryūtsū Keizai Dragons und Honda FC in zwei Spielen um die Meisterschaft am 26. November und am 4. Dezember 2016 aufeinander. Hierbei gewann die Werksmannschaft von Honda Motors nach einem 2:2 im Hinspiel durch ein 1:0 im Rückspiel ihren insgesamt sechsten JFL-Titel.

J. League-Hundertjahrplan-Verein azul claro Numazu beendete die Saison auf dem dritten Platz und stieg in die J3 League 2017 auf. Fagiano Okayama Next, Reserveteam des J.-League-Vereins Fagiano Okayama, zog sich am Ende der Spielzeit aus der Liga zurück und wurde anschließend aufgelöst.

Modus 
Alle Vereine trafen im Rahmen eines Doppelrundenturniers zweimal aufeinander, je einmal zuhause und einmal auswärts. Insgesamt bestritt eine Mannschaft somit 30 Spiele. Für einen Sieg gab es drei Punkte, bei einem Unentschieden erhielt jedes Team einen Zähler. Hin- und Rückrunde wurden getrennt gewertet, zusätzlich wurde eine Gesamttabelle zur Bestimmung der Auf- und Absteiger in die J3 League 2017 bzw. Regionalliga 2017 gebildet. Alle drei Tabellen wurden nach den folgenden Kriterien erstellt:
 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz
 Erzielte Tore
 Ergebnisse der Spiele untereinander
 Entscheidungsspiel oder Münzwurf
Für den Aufstieg in die J3 League musste eine Mannschaft über die Lizenz für diese Spielklasse verfügen sowie die Spielzeit innerhalb der besten Vier der Gesamttabelle abschließen. Es stiegen maximal zwei Vereine auf.

Für den Fall, dass es keine Aufsteiger in die J3 League gäbe, stiegen die beiden schlechtesten Vereine der Gesamttabelle in ihre entsprechende Regionalliga ab; bei einem oder zwei Aufsteigern verminderte sich der Abstieg entsprechend.

Teilnehmer 

Am Ende der Saison 2015 stieg der Viertplatzierte Kagoshima United als bestplatziertes Team der Aufstiegsanwärter in die J3 League 2016 auf. Die Firmenmannschaft von Sagawa Printing, SP Kyōto FC, stellte am Ende der Saison den Spielbetrieb ein und wurde anschließend aufgelöst.

Die beiden vakanten Plätze wurden durch die besten Teams der nationalen Regionalligen-Finalrunde 2015 besetzt. Deren Sieger ReinMeer Aomori spielte in den vergangenen Jahren in der Tōhoku-Regionalliga und qualifizierte sich über den japanischen Amateurpokal für die Aufstiegsrunde. Der Zweitplatzierte Briobecca Urayasu trat zuletzt in der Kantō-Regionalliga an und gewann dort in den letzten beiden Jahren den Meistertitel.

In weiteren Änderungen benannte sich Yokogawa Musashino FC um, der neue Name der Mannschaft ist Tokyo Musashino City FC.

Statistiken

1. Halbserie 
Die Halbserie begann am 6. März 2016 und endete am 5. Juni 2016. Die Ryutsu Keizai Dragons gewannen durch einen 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen den bis dahin punktgleichen FC Osaka die Meisterschaft und qualifizierten sich somit für die Meisterschaftsendspiele.

Tabelle

2. Halbserie 
Die zweite Halbserie begann am 18. Juni 2016 und endete am 13. November 2016. Honda FC sicherte sich die Meisterschaft und qualifizierte sich für die Endspiele.

Tabelle

Gesamte Saison

Tabelle

Endspiele um die Meisterschaft 
Die Sieger der Hin- und Rückrunde, Ryūtsū Keizai Dragons Ryūgasaki und Honda FC, spielten in Hin- und Rückspiel um die Meisterschaft. Das Hinspiel wurde am 26. November in Ryūgasaki, Ibaraki ausgetragen, das Rückspiel folgte am 4. Dezember in Hamamatsu, Shizuoka.

|}

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Japan Football League (japanisch)

2016
Japan Football League